Семашки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Семашки — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Семашки — деревня в Мостовском районе Гродненской области.